Кубра ( الكبرة, «Великая» ) — мусульманское женское имя.

Населенные пункты 
 Кубра — село в Лакском районе Дагестана.
 Кубра — посёлок в Радищевском районе Ульяновской области.
 Кубра - железнодорожная станция (населённый пункт) в Радищевском районе Ульяновской области.

Реки 
 Кубра — река в Ярославской и Владимирской областях России
 Кубра — река в Самарской области России, приток Волги.
 Деловая Кубра — река в Самарской и Ульяновской областях России.